Шо́рлеммер () — немецкая фамилия:

 Шорлеммер, Карл (1834—1892) — немецкий химик
 Шорлеммер, Фридрих (род. 1944) — немецкий богослов
 Шорлеммер, Людвиг (1847—1926) — немецкий социал-демократ
 Шорлеммер, Людвиг Вильгельм фон (1695—1776) — немецкий генерал-лейтенант